En alveolar flapp är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett fiskekroksformat r).

Egenskaper 
Egenskaper hos den alveolara flappen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en flapp, vilket betyder att artikulationsstället bara studsas emot eller sveps förbi.

Användning i språk 
Den alveolara flappen återfinns som allofont uttal av  i amerikansk engelska, och i spanska som allofon av .

Konsonantljud